Нюборг:

 Нюборг — город и порт в Дании, на восточном берегу острова Фюн.
 Нюборг — датская коммуна в составе области Южная Дания.
 Нюборг, Петер (род. 1969) — шведский профессиональный теннисист.
 Нюборг, Рейдар (1923—1990) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр.